Aljaž Bedene, slovensko-britanski tenisač, * 18. julij 1989, Ljubljana.

Od leta 2008 živi v Angliji, marca 2015 je pridobil britansko državljanstvo in do leta 2018 tekmoval za Združeno kraljestvo. Od leta 2018 ponovno tekmuje za Slovenijo.

Kariera

2011
Če ne štejemo Davisovega pokala, je prvi turnir serije ATP, na katerem je nastopil na 2011 Erste Bank Open na Dunaju. Tam je v 2. krogu izgubil z 6-4, 4-6, 1-6 proti Tommy Haasu.

2012
Bedene je do svojega prvega četrtfinala v karieri na ATP prišel na 2012 Erste Bank Open na Dunaju. V četrtfinalu je izgubil z 2-6, 2-4, b.b. proti Janku Tipsareviću.

2013
Njegov največji uspeh kariere in hkrati prvi nastop v polfinalu ATP je nastop na 2013 Aircel Chennai Open v Chennaiu, Indija. kjer je z 6-4, 2-6, 2-6 izgubil proti Janku Tipsareviću.

Direktno se je uvrstil v glavni žreb Odprtega prvenstva Avstralije 2013 in prvič v karieri zaigral na turnirju za Grand Slam. V prvem krogu je z 6-4, 3-6, 5-7, 6–7(1–7) izgubil dvoboj proti Nemcu Benjamin Beckerju.

Na turnirju 2013 BNP Paribas Open v Indian Wellsu je prvič v karieri zaigral v glavnem žrebu turnirjev serije Masters 1000. V prvem krogu je z 4-6, 3-6  izgubil proti Fabiu Fogniniju.

Na turnirju 2013 Miami Masters je prvič v karieri zaigral v drugem krogu turnirjev serije Masters 1000. Tam je z 5-7, 7-5, 5-7 izgubil proti Andreasu Seppiju.

Na Odprtem prvenstvu Francije 2013 je nastopil prvič in drugič v karieri zaigral na turnirju za Grand Slam. V prvem krogu je z 2-6, 2-6, 3-6 izgubil dvoboj proti francozu Jo-Wilfriedu Tsongaju. V moških dvojicah je v 2. krogu OP Francije z Grego Žemljo izgubil z 5-7, 1-6 proti dvojici Aisam-ul-Haq Qureshi/Jean-Julien Rojer. Z zmago v prvem krogu sta postala prva Slovenca v zgodovini, ki sta zmagala v dvoboju moških dvojic na turnirjih za Grand Slam.

V Wimbledonu je prvič in tretjič v karieri zaigral na turnirju za Grand Slam. Nastop posamično je izgubil v 1. krogu. V moških dvojicah je v 1. krogu z Grego Žemljo izgubil z 3-6, 4-6, 7-5, 6-7 proti tajski dvojici Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana. To je tudi sploh prvi nastop Slovenskih moških dvojic v Wimbledonu.

Na Odprtem prvenstvu ZDA je nastopil prvič in četrtič v karieri zaigral na turnirju za Grand Slam. V prvem krogu je z 5-7, 6-4, 3-6, 0-6 izgubil dvoboj proti Rusu Dmitry Tursunovu.

ATP finali

Posamično: 4 (4 finalist)

Davisov pokal

Posamično (9–1)

Dvojice (2–2)

Posamični nastopi

Sklici

Zunanje povezave 

 

Slovenski tenisači
Ljubljanski športniki
Britanski tenisači